Il campionato europeo di pallavolo femminile Under-17 è una competizione pallavolistica, organizzata dalla CEV, per squadre nazionali europee, riservata a giocatrici con un'età inferiore di 17 anni.

Dal 1995 al 2017 la competizione è stata riservata a giocatrici con un'età inferiore di 18 anni.

Edizioni

Medagliere

Collegamenti esterni